Financial District nebo také finanční čtvrť je hlavní oblast v některých velkých městech, kde banky, pojišťovny a jiné velké společnosti soustřeďují svá sídla, pobočky a kanceláře. Tyto městské čtvrti jsou obvykle místem, kde se nachází mnoho mrakodrapů a bývají shodné s tzv. downtownem, jádrem města.

Nejznámější finanční čtvrti jsou:

USA 
 Financial District (Boston)
 Financial District (Detroit)
 Financial District (Jacksonville)
 Financial District (Los Angeles)
 Financial District (Manhattan), v New Yorku
 Financial District (San Francisco)

Kanada 
 Financial District (Toronto)

Spojené království 
 City (Londýn)

Reference

Externí odkazy